Kareem Said est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Eamonn Walker.

Biographie

Sentence 
Prisonnier #97S444, condamné le  pour incendie criminel au second degré à une peine de 18 ans de prison, et libérable au bout de 5 ans sur parole.

Personnalité
Kareem Saïd (né Goodson Truman) est le charismatique meneur des prisonniers afro-américains musulmans. Ce dernier ainsi que ses membres ne font pas partie de la Nation of Islam (une organisation aux croyances issues de l'Islam et du nationalisme afro-américain) car dans la saison 4 Saïd affirme : «Muhammad le dernier prophète d'Allah » ce qui est contradictoire avec la Nation of Islam. De plus, les membres de la Nation of Islam ne portent pas de kufis ou Tasbih alors que Kareem Saïd et les autres musulmans le font. 

Très religieux, il est farouchement opposé à la drogue, dont il combat le trafic, et prône dans la plupart des cas la non-violence. Ces attitudes s'avèrent régulièrement problématiques face à la réalité sordide d'Oz. 

Il se considère comme un prisonnier politique, notion qu'il étend à l'ensemble de ses codétenus, et est de ce fait radicalement opposé aux autorités de la prison. Pourtant, de manière paradoxale, ses objectifs d'aider chaque prisonnier à s'améliorer rejoignent fréquemment ceux du directeur de l'unité Emerald City, Tim McManus avec qui il partage de ce fait nombre d'échecs et de déceptions.

Saison 1

Kareem Said apparaît dès le premier épisode de la série, après avoir été condamné à 18 ans de prison ferme pour avoir incendié un entrepôt d'un blanc. Il se considère comme un prisonnier politique et est une menace selon le directeur de la prison, Leo Glynn. Kareem Said arrive à Oz en tant qu'un des leaders de la communauté afro-américaine, a écrit plusieurs livres et dispose d'une notoriété. Dès son arrivée, il rassemble ses frères musulmans et recommande l'arrêt de l'usage des drogues, cigarettes et relations sexuelles contre nature. Les gangsters, vendeurs de drogue, voient Said comme une menace pour leur trafic, et menaceront Said, lequel demandera à l'un de ses frères musulmans de le frapper pour mettre fin aux tensions.

Said interdit toute forme de violence afin de mener une guerre sainte dans le but de détruire Emerald City. Said tente d'aider tous les prisonniers d'Oz, il essaye de faire sortir le jeune Kenny Wangler de la violence en rejoignant la communauté musulmane, mais Kenny ira bien vite rejoindre les gangsters. Cependant, le leader des gangsters, Jefferson Keane sollicite l'aide de Kareem Said pour épouser sa copine, Milis. Les deux hommes vont créer une relation d'amitié, et Jefferson Keane, fatigué de toute cette violence, notamment en voyant la mort des siens comme Johnny Post, veut se convertir à l'Islam. Mais Jefferson Keane, après avoir amélioré son comportement, est pris dans un piège tendu par Ryan O'Reilly, et tuera un latino en état de légitime défense avant d'être condamné à la peine de mort. Par la suite, Kareem Said aidera Jefferson Keane à donner son rein à sa sœur, gravement malade. Jefferson Keane sauvera sa sœur avant de mourir.

Kareem Said fait une attaque cardiaque mais après avoir échappé à la mort, Said refuse de prendre ses médicaments afin, dit-il, de pouvoir garder tout son esprit et de pouvoir prier à sa guise, les médicaments pouvant causer des vertiges lors des prosternations de la prière musulmane. Un nouveau prisonnier musulman arrive à Oz, du nom d'Huseni Mersah. Désapprouvant le principe de non-violence de Said, Mersah laisse Said sans secours quand il fait une nouvelle crise cardiaque, afin de prendre sa place de leader. Mais Said survit à nouveau et revient à Em City. Mersah est ignoré par l'ensemble de la communauté musulmane, avant de se suicider.

Dans la première saison, il fait partie des meneurs de l'émeute qu'il tente de contrôler grâce à son sang froid et son talent d'orateur.

Reste de la série

Tout au long de la série, on le voit s'efforcer de maintenir en permanence une conduite exemplaire en accord avec sa foi religieuse. Mais la dureté de l'univers carcéral révèle avec le temps la fragilité de cette façade, pour laisser entrevoir une nature plus sauvage. Kareem Saïd est ainsi bouleversé après avoir tué en état de légitime défense Simon Adebisi, au point de se sentir habité par sa personnalité chaotique et violente. On le voit également se heurter au sectarisme des membres de son organisation. Lorsqu'il invite le prisonnier blanc Tobias Beecher à l'une de leurs réunions, ceux-ci réagissent très mal, et l'opposition est encore plus forte lorsqu'on lui prête une liaison avec une femme blanche, au point de lui faire perdre temporairement le leadership du groupe.

Par la suite le côté animal et finalement humain de Kareem resurgit à la suite de l'assassinat de Simon Adebisi, la mort de ce dernier l'ayant totalement déboussolé au point de perdre totalement le contrôle et n'hésitant pas à mettre en avant ses pulsions et sa haine au point de poignarder deux membres de la fraternité aryenne qui s'en prenaient à Tobias Beecher.
À la fois altruiste et paradoxal,

Notes et références

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction afro-américain
Prisonnier de fiction
Écrivain de fiction
Religieux de fiction
Musulman de fiction